Вікторівська сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Вікторівська сільська рада — Київська область, Миронівський район
 Вікторівська сільська рада — Одеська область, Ширяївський район
 Вікторівська сільська рада — Тернопільська область, Козівський район
 Вікторівська сільська рада — Черкаська область, Маньківський район
 Вікторівська сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район

Ліквідовані
 Вікторівська сільська рада — Одеська область, Березівський район